Алекса́ндр Миха́йлович Плисе́цкий (20 октября 1931, Москва — 29 октября 1985, там же) — советский балетмейстер, солист балета Большого театра.

Биография 
Александр Плисецкий родился в семье дипломата Михаила Эммануиловича Плисецкого и Рахиль Мессерер, звезды кино, родом из Вильно, которая снималась в первых немых фильмах. Ещё в годы обучения во ВГИКе она вышла замуж за Михаила Плисецкого, и семью стали называть Плисецкие — Мессерер. В браке родилось трое детей: Майя (1925), Александр (1931) и Азарий (1937). Михаил Плисецкий был генеральным консулом СССР на острове Шпицберген, где руководил угольной концессией (трест «Арктикуголь»); был арестован в 1937 году и расстрелян.

Александр рос в артистической среде семьи Плисецких — Мессереров, с ранних лет впитав дух театра, слушая рассказы матери об актёрских работах его дяди Азария Азарина, занимаясь музыкой и бывая на балетных спектаклях другого дяди, Асафа Мессерера, у которого он жил, пока его мать с младшим братом находились на поселении. В 1941 году Александр поступил в Московское хореографическое училище, которое окончил в 1949 году, по классу Николая Ивановича Тарасова. С  по  годы — солист балета Большого театра, где был лучшим исполнителем партии Вацлава в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Р. В. Захарова. С 1965 по 1968 год преподавал в Московском хореографическом училище классический и дуэтный танец.

В 1968 году женился на балерине Марианне Седовой, в браке родилась дочь Анна.

С  по  год — балетмейстер-постановщик и артистический директор балета во многих городах СССР и странах мира (в частности, с 1972 года работал по приглашению в качестве балетмейстера-постановщика в Киеве, Одессе, Харькове, Уфе, Казани, Свердловске, а в 1973 году — в Финской национальной опере).

В  году А. М. Плисецкий основал балет при Университете Сан-Маркос в Лиме. В  по  годы — педагог-репетитор балетной труппы Театр Колон в Буэнос-Айрес, где поставил балеты «Carmen», «Grand pas classique», «Вальпургиева ночь», танцы в операх «Турандот» и «Две вдовы»).
В - годах педагог и балетмейстер в Финской национальной опере, где возобновил постановку балета Кармен-сюита.
С  по  годы балетмейстер-постановщик в Тбилисском театре оперы и балета им. Палиашвили, где совместно с балетмейстерами  Михаилом Лавровским и Георгием Алексидзе поставил балеты «Порги и Бесс» Гершвина, «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Работа была оценена Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета

В ноябре 1984 года А. М. Плисецкий добился разрешения на постановку балета Жоржа Баланчина «Серенада для струнного оркестра» на музыку П. И. Чайковского. Балет прошёл с большим успехом на сцене Большого театра и зала «Россия».

Александру Плисецкому требовалась операция на сердце, которую должны были сделать в США, при содействии Игоря Юшкевича и его «New York International Ballet Competition». Но в связи с занятостью балетмейстера проведение операции откладывалось. В последний год жизни он вёл активные переговоры о постановке «Серенады для струнного оркестра», что отняло у него много душевных и физических сил. Премьера состоялась в Москве в ноябре 1984 года.

Александр Плисецкий умер 29 октября 1985 года в возрасте 54 лет в Москве во время операции на сердце. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Партии в репертуаре театра 
 Вацлав в балете «Бахчисарайский фонтан» (возобновление 1954 года — первый исполнитель, с М.Кондратьевой), Юноша (1951)
 Китаец (1952), Испанец (1969), в балете «Золушка», балетмейстер Р. В. Захаров
 Принц, Испанский в балете «Щелкунчик» (1954, спектакль МХУ), педагог А. М. Мессерер
 Опал и Друг (Первый исполнитель) в балете «Сказ о каменном цветке», балетмейстер Л. М. Лавровский, (1954)
 Pas de deux из балета «Дон Кихот», балетмейстер Александр Горский (25 июля 1955, с М.Плисецкой)
 Адажио из «Лебединого озера», балетмейстер Лев Иванов, (27 марта 1955, с М.Боголюбской); Pas de deux (16 октября 1958, с Н.Чистовой)
 «Мелодия» на музыку К. В. Глюка, балетмейстер Асаф Мессерер (19 апреля 1956, с Н.Чистовой)
 Испанский в опере «Травиата», балетмейстер В. И. Вайнонен (1956)
 Вариация в балете «Вальпургиева ночь», балетмейстер Л. М. Лавровский, (1959)
 Солист в балете «Танцевальная сюита», балетмейстер А. А. Варламов), (1959)
 Юноша в балете «Паганини», балетмейстер Л. М. Лавровский (Первый исполнитель), (1960)
 Солист (Танец трёх) в балете «Лесная песня», балетмейстеры. О. Г. Тарасова, А. А. Лапаури (Первый исполнитель), (1961)
 Адажио из балета «Спящая красавица», балетмейстер Мариус Петипа
 «Весенние воды» на музыку С. В. Рахманинова, балетмейстер Асаф Мессерер
 «Вальс» на музыку М. Мошковского, балетмейстер Василий Вайнонен
 Мазурка из «Лебединого озера», балетмейстеры А. А. Горский, А. М. Мессерер (1966)

Постановки 

В период с 1973 по 1985 год Александр Плисецкий поставил несколько балетов, в том числе:

 «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина, хор. Альберто Алонсо
 «Grand pas classique» из балета «Раймонда» на музыку А. К. Глазунова
 «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Гуно
 танцы в операх «Турандот» и «Две вдовы» Сметаны
 «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, хор. М.Лавровского
 «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.
 «Серенада для струнного оркестра (балет)» П. И. Чайковского

Театры 
 Театры, в которых осуществил постановки Александр Плисецкий:

Одесский театр оперы и балета, 
Харьковский театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, 
Национальная опера Украины, 
Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, 
Башкирский театр оперы и балета, 
Таджикский театр оперы и балета им. С. Айни, 
Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили, 
Сиднейский оперный театр, 
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, 
Финская национальная опера (англ.), 
 Ballet San Marcos при университете, Лима, 
Театр Колон.

Отзывы 
«… Танцу А.Плисецкого свойственна сила в сочетании с лёгкостью. Хороша его манера держаться на сцене. Его уверенная поддержка способствовала успеху выступления…» 
«… Успех балета в Москве на сцене Большого театра и Центрального Концертного зала велик и очевиден… Одноактный балет на музыку „Серенады для струнного оркестра“ Чайковского, возобновлен скрупулезно и трепетно. Александр Плисецкий сумел добиться от кордебалета художественной дисциплины, которая совсем не исключает одухотворенности танца… Сам факт постановки „Серенады“ выглядит чудесным символом: Баланчин словно вернулся на Родину в оном из лучших своих творений…» 

« … балет „Серенада“ (балетмейстер — репетитор Александр Плисецкий) порадовал свежестью и гармонией пластических красок …»

Награды 
Почётная Грамота Президиума Верховного Совета (27 марта 1985 года)

Литература

Ссылки 
 Премьера в Большом «Серенады», 1984

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища
Преподаватели Московской государственной академии хореографии
Плисецкие — Мессерер
Похороненные на Ваганьковском кладбище